Mañas ist der Familienname folgender Personen:

 José Ángel Mañas (* 1971), spanischer Schriftsteller
 José Luis Piñar Mañas (* 1957), spanischer Rechtswissenschaftler
 Pilar Mañas Brugat (* 1975), spanische Offizierin

Siehe auch:
 Manas
 Manyas